Белорусский комитет (Белосток) (1940—1944)
 Белорусский комитет (Варшава) (1919—1927)
 Белорусский комитет (Польша) (1940—1945)
 Белорусский комитет самопомощи (1940—1945)

См. также:
 Белорусский комитет самопомощи
 Белорусский национальный комитет (Минск)